Sparberegg heißen:
 Sparberegg (Gemeinde Pinggau), Katastralgemeinde und Ortschaft von Pinggau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Sparberegg (Gemeinde Lans), Ortsteil von Lans, Tirol

 Burg Sparberegg (heute Haller Damenstift), ehemaliger Ansitz Sparberegg in Hall in Tirol